De 2003 a 2017, a equipe do  disputou partidas a nível nacional em torneios oficiais e amistosos. Entre as competições oficiais nacionais, destacam-se a Copa Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Novo Basquete Brasil (NBB), todas já conquistadas pela equipe brasiliense . Além disso, Brasília também enfrentou clubes brasileiros em torneios oficiais internacionais, como Liga das Américas e a Liga Sul-Americana de Basquete . Na base, os confrontos ocorrem pela Liga de Desenvolvivento do Basquete (LDB) .

Títulos Nacionais 
 Campeonato Brasileiro: 2007, 2009-10, 2010-11 e 2011-12 
Vice-Campeão: 2008 e 2008-09

  Supercopa Brasil de Basquete: 2003 e 2004 '''

Retrospecto 

<sup>Organização: nº de partidas oficiais / nº de amistosos / ordem alfabética</sup>

Por Estado 

Organização: nº de partidas oficiais / ordem alfabética

Sub22 

<sup>Organização: nº de partidas sub22 / ordem alfabética</sup>

Ver também 
 Retrospecto de Brasília contra equipes internacionais

Ligações externas 
 Página Oficial na Liga Nacional de Basquete
 Vídeos de Competições Nacionais e Internacionais na Rede Globo e Sportv
 Vídeos de Competições Internacionais na FoxSports

Instituto Viver Basquetebol
Listas de basquetebol do Brasil
Listas do Distrito Federal (Brasil)